Тиму́р Муцура́єв (;  25 липня 1976, Грозний) — відомий чеченський бард, автор і виконавець власних пісень.

Біографія 

Його рід походить з чеченського села Нові Атаги.
Тимур з дитинства займався спортом. У 1991 році став чемпіоном Чечено-Інгушетії з карате. У грудні 1994 року з початком Першої чеченської війни Тимур вступив до лав руху опору (Центральний фронт). Був важко поранений у с. Сержень-Юрт.

Автор і виконавець пісень, присвячених боротьбі чеченського народу за свою незалежність. У Тимура Муцураєва унікальний тембр голосу та щира й прониклива манера виконання. Він співає своїх пісень у тому числі й російською мовою, що робить їх доступними для сприйняття не лише серед чеченців, але й по всьому пострадянському простору. Авторами деяких пісень, що їх виконував Тимур, є його друзі Аслан Яричев та Зелимхан Закарієв.

Тимур Муцураєв і Росія 

Міністерством юстиції Російської Федерації творчість Тимура Муцураєва внесена до списку заборонених екстремістських матеріалів.

Дискографія 
 1995 — Добро пожаловать в ад
 1996 — Гелаевский спецназ
 1996 — Чечня в огне
 1997 — Рай под тенью сабель
 1998 — Иерусалим
 1998 — Ты мусульманин (Единобожие)
 1999 — Великий джихад
 2000 — Двенадцать тысяч моджахедов
 2001 — Иншаллах, сады нас ждут

Примітки

Посилання 
 MediaFire Оцифровані з аудіокасет альбоми у форматі mp3 192 (повна дискографія) MediaFire 
 Інтерв'ю газеті Маршо
 Тимур Муцураєв — «Вітер» (текст пісні українською) 
 Андрій Манчук «Пісні пророків. Перша рецензія на творчість»  

Учасники Першої чеченської війни
Чеченський національно-визвольний рух
Чеченські поети
Уродженці Грозного
Чеченські співаки